Майли (ледник) — ледник на Кавказе.
 Майли (перевал) — перевал на Кавказе.
 Майли (река) — река в Ферганской долине.
 Майли (имя) — женское имя в англоязычных странах.
 Майли, Уэйд (род. 1986) — американский бейсболист.
 Майли, Ханна (род. 1989) — великобританская пловчиха.
 Майли, Эми (род. 1990) — американская порноактриса.